iemand die fluit; zie Fluiten
 Fluiter (vogel) (Phylloscopus sibilatrix), zangvogel uit de familie Syviidae
 Fluiter (vuurwerk)